Jeļena Ostapenko era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta in finale a Clara Tauson con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

  Belinda Bencic (quarti di finale)
  Elise Mertens (quarti di finale)
  Jeļena Ostapenko (finale)
  Ekaterina Aleksandrova (secondo turno)

 Markéta Vondroušová (semifinale)
 Zhang Shuai (primo turno)
 Ljudmila Samsonova (semifinale)
 Alizé Cornet (quarti di finale)

Wildcard 

  Anna-Lena Friedsam (primo turno)
  Mandy Minella (secondo turno)

 Stefanie Vögele (primo turno)

Qualificate 

  Jana Fett (secondo turno)
  Arianne Hartono (secondo turno)
  Ekaterina Makarova (primo turno)

 Jule Niemeier (primo turno)
 Lesja Curenko (primo turno)
 Anastasija Zacharova (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2021